Saguenay (stad), een stad in Canada
 Saguenay (rivier), een rivier in Canada
 Saguenay (legende), een legendarische stad/staat in Canada